Brunnentobelbach ist ein Gewässername:

 Brunnentobelbach (Rellsbach), rechter Zufluss des Rellsbachs vor Vandans, Bezirk Bludens, Vorarlberg
 Brunnentobelbach (Wurzacher Ach), linker Zufluss der Wurzacher Ach bei Herbrazhofen, Stadtteil Reichenhofen, Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brunnenbach
 Brunnenklingenbach